
Termin -{R30}- ima više značenja.

 R-oznake, R30: Može postati veoma zapaljivo prilikom korišćenja
 Renault 30, familija automobila